La saison 2007-2008 du Toulouse FC est la cinquième consécutive du club en Ligue 1. 

Toulouse dispute également le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions grâce à sa troisième place la saison passée. Mais les toulousains sont écrasés par Liverpool lors du tour préliminaire, à l'aube d'une saison qui se révèle très difficile. Le club termine finalement à la , à deux points seulement du RC Lens, premier relégué et se sauvant seulement lors de la  et dernière journée.

Effectif professionnel

Arrivées 

PAO : prêt avec option d'achatRP : retour de prêt

Départs 

P : joueur prêté

Les rencontres de la saison

Matchs amicaux

Championnat de Ligue 1

Ligue des champions

Coupe UEFA

Coupe de la Ligue

Coupe de France

Notes 

Toulouse
Toulouse
2007-2008